Cantonul Sarrebourg este un canton din arondismentul Sarrebourg, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Barchain || align="right" | 111 || align="right" | 57830 || align="right" | 57050
|-
| Bébing || align="right" | 163 || align="right" | 57830 || align="right" | 57056
|-
| Brouderdorff || align="right" | 930 || align="right" | 57565 || align="right" | 57113
|-
| Buhl-Lorraine || align="right" | 1 243 || align="right" | 57400 || align="right" | 57119
|-
| Diane-Capelle || align="right" | 229 || align="right" | 57830 || align="right" | 57175
|-
| Harreberg || align="right" | 395 || align="right" | 57870 || align="right" | 57298
|-
| Hartzviller || align="right" | 922 || align="right" | 57870 || align="right" | 57299
|-
| Haut-Clocher || align="right" | 336 || align="right" | 57400 || align="right" | 57304
|-
| Hesse || align="right" | 600 || align="right" | 57400 || align="right" | 57321
|-
| Hommarting || align="right" | 882 || align="right" | 57405 || align="right" | 57333
|-
| Hommert || align="right" | 356 || align="right" | 57870 || align="right" | 57334
|-
| Imling || align="right" | 683 || align="right" | 57400 || align="right" | 57344
|-
| Kerprich-aux-Bois || align="right" | 147 || align="right" | 57830 || align="right" | 57362
|-
| Langatte || align="right" | 558 || align="right" | 57400 || align="right" | 57382
|-
| Niderviller || align="right" | 1 196 || align="right" | 57565 || align="right" | 57505
|-
| Plaine-de-Walsch || align="right" | 625 || align="right" | 57870 || align="right" | 57544
|-
| Réding || align="right" | 2 451 || align="right" | 57445 || align="right" | 57566
|-
| Rhodes || align="right" | 95 || align="right" | 57810 || align="right" | 57579
|-
| Sarrebourg || align="right" | 14 000 || align="right" | 57400 || align="right" | 57630
|-
| Schneckenbusch || align="right" | 301 || align="right" | 57400 || align="right" | 57637
|-
| Troisfontaines || align="right" | 1 308 || align="right" | 57870 || align="right" | 57680
|-
| Walscheid || align="right" | 1 623 || align="right" | 57870 || align="right" | 57742
|-
| Xouaxange || align="right" | 355 || align="right" | 57830 || align="right" | 57756
|}
 
 

Cantoane în Moselle